Douris est un peintre de vases grec du 
 Douris est un philosophe grec, tyran de Samos de la fin du 
 Peter Douris est un ancien joueur de hockey sur glace.

 Douris, un village situé au sud-ouest de Baalbek, au Liban.